Palo Alto (spanisch etwa „hoher Mast“) steht für:
 Palo Alto (Schiff), Wrack am Strand von Kalifornien
 Palo-Alto-Gruppe, Forschungsgruppe am Mental Research Institute in Kalifornien, USA
 Palo Alto (Live at Palo Alto High School/Ca 1968), Jazzalbum von Thelonious Monk (2020)
 Palo Alto Records, amerikanisches Jazzlabel
 Palo Alto (Buch), eine Sammlung von Kurzgeschichten des US-amerikanischen Schauspielers und Autors James Franco
 Palo Alto (Film), einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 2013
 Palo Alto Research Center, Forschungszentrum, siehe Xerox PARC
 Palo Alto Networks, Unternehmen für Netzwerksicherheit in Santa Clara (Kalifornien)

Orte in Mexiko:
 Palo Alto (Aguascalientes), Ort in Mexiko
 Palo Alto (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Palo Alto (Michoacán), Ort in Mexiko
 Palo Alto (El Marqués), Ort in Mexiko (Bundesstaat Querétaro)
 Palo Alto (Querétaro), Ort in Mexiko (Bundesstaat Querétaro)

Orte in den USA:
 Palo Alto, Stadt in Kalifornien
 Palo Alto (Louisiana)
 Palo Alto (Mississippi)
 Palo Alto (Pennsylvania)
 Palo Alto (Texas)
 Palo Alto (Virginia)
 Palo Alto County, Verwaltungseinheit in Iowa
 Palo Alto Heights, Texas
 Palo Alto Park, Texas

Siehe auch:
 el Palo Alto (ein Küsten-Mammutbaum)
 East Palo Alto (Stadt in Kalifornien)
 Palo Alto Creek (Begriffsklärung)